Кратипп () — из  (на острове Лесбос), перипатетик I века до н. э., жил в Афинах, где с ним познакомился Цицерон. Сочинения Кратиппа не сохранились.

У Кратиппа обучался сын Цицерона Марк Туллий Цицерон Младший.

Примечания

Литература 
 Античная философия. Энциклопедический словарь. — : Прогресс-Традиция, 2008. — С. 433—434. 
 Целлер Э. Очерк истории греческой философии. — : Алетейя, 1996. По именному указателю.
 

Перипатетики
Эллинистические философы
Древнегреческие философы
Философы I века до н. э.